Tijuana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tijuana (ort), Baja California, 
 Tijuana (kommun), Baja California, 

Robotskapade Mexikoförgreningar